Geografia
 Dara — cidade bizantina
 Daraa (cidade) — cidade da Síria
 Daraa (província) — divisão administrativa da Síria

 Reis

  — rei caiânida lendário
  — rei caiânida lendário

Desambiguações de topônimos